Гулија има више значења:

 Гулија (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Гулија (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији